Simonstone – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Simonstone – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)